Anastasia steht für:

 Anastasia, weiblicher Vorname
 Anastasia-Bewegung, russische neue religiöse Bewegung im rechtsesoterischen Spektrum, mit Ablegern in weiteren Ländern
 Anastasia (Buchreihe), eine Reihe von Romanen des russischen Autors Wladimir Megre
Anastasia (Lied) von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021
 Anastasia (Musical), Broadway-Musical von Georg Forrest und Robert Wright (2016)
 Anastasia (Musikprojekt), ein deutsches Trance-Projekt
 Anastasia (Schiff), Schiff
 (824) Anastasia, Asteroid

Filme:
 Anastasia (1956), US-amerikanischer Spielfilm
Anastasia (1967), deutscher Fernseh-Zweiteiler
 Anastasia (1986), US-amerikanischer Fernsehfilm
 Anastasia (1997), US-amerikanischer Zeichentrickfilm
 Anastasia, die letzte Zarentochter, deutscher Spielfilm (1956)

Geographische Objekte:
 Anastasia (Florida), im St. Johns County
 Anastasia Island, Insel im St. Johns County, Florida
 Anastasia State Park, Park im St. Johns County, Florida
 Santa Anastasia (Sardara), Brunnenheiligtum auf Sardinien
 Sweta Anastasia, bulgarische Insel im Schwarzen Meer

Siehe auch:
 Anastacia
 Anastas
 Anastase
 Anastasis
 Sant’Anastasia